

Integralner części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Głożyny – część miasta Radlin
 Głożyny – część wsi Ruchocinek w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Witkowo